Кожум'яка — ремісник, що виробляє сирицю.

Прізвище 
 Микита Кожум'яка (Кирило Кожум'яка) — давньоруський богатир.
 Кожум'яка Степан Демидович (1898—1989) — український інженер-мостобудівник, автошляховик; публіцист, літературознавець, мовознавець; громадський діяч.

Див. також 
 Кожум'яки (значення)
 Микита Кожум'яка (значення)